Дољани могу да буду:

 Дољани (Нови Пазар), насеље града Новог Пазара, Рашки округ, Република Србија
 Дољани (Доњи Лапац), насеље у општини Доњи Лапац, Лика, Република Хрватска
 Дољани (Оточац), насеље града Оточца, Лика, Република Хрватска
 Дољани (Дарувар), насеље града Дарувара, Западна Славонија, Република Хрватска
 Дољани (Бихаћ), насеље у општини Бихаћ, Федерација БиХ, БиХ
 Дољани (Чапљина), насеље у општини Чапљина, Федерација БиХ, БиХ
 Дољани (Јабланица), насеље у општини Јабланица, Федерација БиХ, БиХ
 Дољани (Коњиц), насеље у општини Коњиц, Федерација БиХ, БиХ
 Дољани (Хаџићи), насеље у општини Хаџићи, Федерација БиХ, БиХ
 Дољани (Подгорица), насеље у општини Подгорица, Република Црна Гора
 Дољани (Струмица), насеље у општини Струмица, Република Мекедонија
 Дољани (Пезинок), насеље у округу Пезинок, Братиславски крај, Словачка Република
 Дољани (Љевоча), насеље у округу Љевоча, Прешовски крај, Словачка Република
 Дољани (Кунео)

или

 Дољани (нестало насеље), нестало насеље у околини Београда, Република Србија

Види још 
 Долани